Салитре има више значења:

 Салитре (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салитре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салитре (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику